Membrillo kan syfta på:

Membrillo – spanskt namn på en sorts fast marmelad eller gelé gjord på kvitten, se kvittenpastej
Membrillo, Ecuador

Se även
El Membrillo